Superman es un videojuego diseñado por John Dunn y publicado por Atari, Inc. en 1978 para la consola Atari 2600.

Argumento 
El jugador toma el control de Superman, el superhéroe de DC Comics, quien tiene la misión de reparar un puente que fue destruido por Lex Luthor, capturar al villano y a sus secuaces, entrar en una cabina telefónica y transformarse de nuevo en Clark Kent para volver al Daily Planet; todo esto en el menor tiempo posible. Lex Luthor ha sembrado kriptonita para demorar el avance de Superman; si el superhéroe entra en contacto con ella, pierde las habilidades de volar y de capturar criminales; la cura es encontrar a Lois Lane y besarla.

Sólo tres de poderes de Superman se usan en el juego: fuerza, visión de rayos X y vuelo.

El videojuego puede ser jugado por dos jugadores. El jugador que usa el joystick izquierdo tiene prioridad sobre el movimiento hacia izquierda y derecha, mientras que el que usa el joystick derecho tiene prioridad sobre el ascenso y descenso de Superman.

Véase también 
 Space Invaders
 Anexo: Adaptaciones de Superman a otros medios

Referencias

Enlaces externos 

 Superman en Gamefaqs (en inglés)
 Atari 2600 Game Play Video (en inglés)
 

Videojuegos de 1978
Videojuegos de acción-aventura
Videojuegos de Atari
Videojuegos de DC Comics
Videojuegos de extraterrestres
Videojuegos de superhéroes
Videojuegos de Superman
Videojuegos desarrollados en Estados Unidos
Videojuegos ambientados en Estados Unidos
Videojuegos exclusivos de Norteamérica
Videojuegos para Atari 2600
Videojuegos exclusivos para Atari 2600